The Continental es una canción compuesta por Con Conrad en 1934, con letra de Herb Magidson para la película La alegre divorciada, donde era interpretada por la cantante y bailarina Ginger Rogers, acompañada por algún comentario de Fred Astaire. La canción es famosa por haber sido la primera en ganar el premio Óscar a la mejor canción original, ya que este premio empezó a entregarse en dicho año 1934.

Además es célebre el fragmento de la película donde aparecen bailando Ginger Rogers y Fred Astaire, con la música de esta canción.

Letra

Referencias

Enlaces externos
Escena donde Ginger Rogers canta The Continental Youtube

Canciones de 1934
Canciones ganadoras del premio Óscar a la mejor canción original